При́городний сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Жаркаїнського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Пригородне.

Населення — 715 осіб (2009; 1263 в 1999, 1920 у 1989).

Станом на 1989 рік існували Западна сільська рада (село Западне) та Пригородна сільська рада (село Пригородне). До 2006 року існували Западний сільський округ (село Западне) та Пригородний сільський округ (село Пригородне). 2005 року було ліквідовано село Кизилтал (колишнє село П'ятихатка), 2010 року — село Западне.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Жаркаїнського району